Бикбулатов — тюркская фамилия.

Известные носители

Мужчины 
 Бикбулатов, Дмитрий Максимович — Георгиевский кавалер; полковник; № 10107; 26 ноября 1858.
 Бикбулатов, Ильдар Галимнурович (род. 1953) — советский живописец, член Союза художников CCCР.
 Бикбулатов, Максим Михайлович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 3210; 26 ноября 1816.
 Бикбулатов, Наиль Валеевич — башкирский этнограф.
 Бикбулатов, Фарит Хайбуллович (1936—2016) — советский певец, народный и заслуженный артист БАССР.
 Бикбулатов, Яков Михайлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3712; 26 ноября 1823.

Женщины 
 Бикбулатова, Зайтуна Исламовна — советская и российская, актриса, одна из ярчайших актрис Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури, Народная артистка СССР (1973).
 Бикбулатова, Арина — российская фото-модель.

См. также 
 
 Бикбулатово